Список книг «Жизнь замечательных людей» содержит книги, выпускаемые издательством «Молодая гвардия»

 

В части не указаны и ошибочно дважды присвоены номера 4, 41-42, 55, 565, 654, 666, 722, 763, 764, 811, 813, 841, 904, 1148, 1179, 1309, 1310, 1353. В то же время неизвестны выпуски с номерами 566, 672, 716, 718, 720, 746, 787, 814, 842, 845, 858, 1147, 1157, 1182, 1231, 1244, 1246, 1250, 1251, 1265, 1287, 1319, 1387, 1414…

Примечания 

Жизнь замечательных людей